ФМА IA X 59 «Дроннер» () — многоцелевой беспилотный летательный аппарат. Первый полёт совершил 9 декабря 1972 года. Разработан и построен фирмой FMA (ныне FAdeA). Первый аргентинский БПЛА собственной разработки. Представлял собой многоцелевой аппарат, мог использоваться для ведения оперативной разведки, фотографирования местности, а также для буксировки мишеней. Получил обозначение FMA IA X 59 Dronner (известный так же под прозвищем Табано ( — «Слепень»)). Остался в единственном экземпляре и единственным аргентинским беспилотным летательным аппаратом, пока в 1980-х фирмой Quimar не были спроектированы и произведены MQ-1 Chimango, MQ-2 Bigua и др.

Тактико-технические характеристики

См. также 
 Nostromo Centinela
 AeroDreams Chi-7
 Lipán M3
 Nostromo Yarará

Примечания

Ссылки 
 FMA IA X 59 Dronner на сайте «Уголок неба»
 Crónicas y testimonios 

Беспилотные самолёты-разведчики
Самолёты Аргентины
Беспилотные самолёты Аргентины
Самолёты FMA